Хайдар () — ближневосточное слово со значением «лев» и образованные от него имена, фамилии и топонимы в ареале исламской религии и языков: арабского, персидского, урду и других. По легенде, прозвище «Хайдар» носил халиф Али, особо почитаемый шиитами.

Топоним 
 Хайдар (аул) — населённый пункт в Казахстане.
 Хайдарабад.
 Хайдарово — деревня в Благоварском районе Башкортостана.

Имя 
 Хайдар (род Кунграт) — крымский аристократ XV века, эмир, глава рода Кунграт.
 Хайдар (1775—1826) — правитель Бухарского эмирата.
 Хайдар Али — правитель княжества Майсур в XVIII веке.
 Мирза Мухаммад Хайдар (1499—1551) — могульский государственный деятель.
 Шейх-Хайдар — имя, носившееся рядом исторических личностей.

Фамилия 
 Аль-Хайдари, Джамаль Хайдар (1926−1963) — иракский политик.
 Мир-Хайдаров, Рауль Мирсаидович (род. 1941) — российский писатель.
 Хайдар, Али (род. 1962) — сирийский политик, министр в правительстве Башара Асада.
 Хайдар, Аминату (род. 1966) — активистка, выступающая за независимость Западной Сахары.
 Хайдар, Хюсейн (род. 1956) — турецкий поэт, лауреат национальных премий.
 Хайдаров — русифицированная фамилия нескольких известных лиц.

Мечеть 
 Мечеть Хайдар-паши — мечеть, перестроенная из христианского храма на Северном Кипре.

См. также 
 Гайдар
 Хейдари
 Имена Гейдар и Айдар иногда считают вариантами имени Хайдар.
 Имена Асад, Аслан и Арслан также имеют значение лев.

Примечания 

Страницы значений:Тёзки